Партизанська іскра — підпільна молодіжна організація спротиву (1941–1943), що діяла в селі Кримка Первомайського району Миколаївської області.
 Партизанська іскра — український радянський фільм, присвячений діяльності організації Партизанська іскра.